CDC37 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 378 амінокислот, а молекулярна маса — 44 468.

Кодований геном білок за функцією належить до шаперонів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки